Allsvenskan i ishockeys maratontabell är en ackumulerad tabell för Allsvenskan i ishockey sedan säsongen 1983. Maratontabellen omfattar slutspelsserien Allsvenskan som spelades inom Division I säsongerna 1982/83-1998/99, Superallsvenskan säsongerna 1999/2000-2004/2005 samt Hockeyallsvenskan från och med säsongen 2005/2006. Alla allsvenska lag räknas alltså inte under åren 1999-2005 utan bara de som kvalificerade sig för Superallsvenskan. Notera även att poängsystemen skiljer mellan åren.

Maratontabellen uppdateras av Svenska Ishockeyförbundet och ser efter säsongen 2016/2017 ut så här:

Säsongerna 1983-2017

Källor
Hockeyallsvenska maratontabellen 1983-2017

Se även
Maratontabell för Svenska Hockeyligan
Ishockeyns maratontabell för högsta serien i Sverige

Hockeyallsvenskan
Allsvenskan i ishockey